Boulonnais kan syfta på:

 Boulognesare – en fransk hästras
 Boulonnais (provins) – före detta grevskap i Frankrike